Le mot palme peut désigner :
 une feuille de palmier ;
 le palmier à huile, dont est issu l'huile de palme ;
 une palme, la forme de la patte de certains animaux aquatiques, les palmipèdes ;
 une palme, un équipement destiné à évoluer plus rapidement dans l'eau ;
 une Palme ou Palme d'or, la récompense décernée par le jury du Festival de Cannes ;
 un palme, unité de mesure égale à environ la largeur d'une main au Moyen Âge et, au féminin, la palme est une mesure de treize lignes du roi dans la marine à voiles ;
 une distinction qui se fixe sur les décorations militaires (croix de la Valeur militaire, ou ) ;
 la démarche environnementale PALME.

Nom propre 
 Béatrice La Palme (1878-1921), soprano canadienne.
 Lisbeth Palme (1931-2018), personnalité politique et psychologue suédoise.
 Olof Palme (1927-1986), homme d'État suédois.
 Ulf Palme (1920-1993), acteur et metteur en scène suédois.

Voir aussi 
 les , une décoration française qui honore certains membres de la communauté éducative.
 La Palme, une commune française dans le département de l'Aude.
 La Palme (gouverneur)
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme suédois